Милка Лукић (Београд, 2. април 1936 — Београд, 14. децембар 2009) била је југословенска и српска филмска и позоришна глумица. 

Глуму је учила у новосадској Државној глумачкој школи, а прве сценске кораке направила је у шабачком , потом у нишком и крагујевачком позоришту. Од 1961. године постала је члан Драме националног театра. Одиграла је велики број улога у позоришту, као што су Персида у представи Зла жена, Магда у Коштани, Сибила у Бетовим кочијама, Дејзи у Носорогу, Саша у комаду Лава Толстоја – Живи леш, Агафја у Обломову. На сцени Народног позоришта одиграла је скоро седамдесет представа.

Праунук јој је музичар Алекса Недељковић.

Филмографија 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те▲
|-
| 1963. || Дани || Продавачица играчака
|-
| 1963. || Човек и звер || Ирка
|-
| 1965. || Бродолом младог Томаса ТВ филм || /
|-
| 1966. || Госпођа министарка ТВ филм || Анка, служавка
|-
| 1967. || Волите се људи ТВ серија || /
|-
| 1967. || Смоки ТВ серија || /
|-
| 1967. || Јелена Ћетковић ТВ филм || Вера
|-
| 1968. || Самци (ТВ серија)|| 
|-
| 1968. || Вукадин ТВ серија || /
|-
| 1968. || Тишина ТВ филм || /
|-
| 1968. || Превара из љубави ТВ филм || /
|-
| 1969. || Подвала ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те▲
|-
| 1970. || Љубав на сеоски начин ТВ серија || Јагода Јовановић
|-
| 1970. || Милораде, кам бек ТВ филм || Јагода
|-
| 1971. || С ванглом у свет ТВ серија || /
|-
| 1971. || Цео живот за годину дана ТВ серија || Зага
|-
| 1973. || Позориште у кући ТВ серија || Момина супруга
|-
| 1974. || Брак, свеска друга ТВ филм || /
|-
| 1975. || Ђавоље мердевине ТВ серија || Тотићева жена
|-
| 1975. || Пријатељи ТВ кратки филм || /
|-
| 1975. || Игњатовић против Гебелса ТВ филм || Јелисавета Милић
|-
| 1976. || Спиритисти ТВ филм || Полексија
|-
| 1976. || Од пет до седам ТВ филм || Лела
|-
| 1977. || Бештије || Жена пијанисте
|-
| 1977. || Специјално васпитање || Роса
|-
| 1977. || Мизантроп ТВ филм || /
|-
| 1978. || Сва чуда света ТВ филм || /
|-
| 1979. || Градилиште ТВ филм || Милица
|-
| 1979. || Герсла ТВ филм || Стака
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те▲
|-
| 1980. || Коштана ТВ филм || Магда
|-
| 1984. || Камионџије 2 ТВ серија || Ружа
|-
| 1984. || Камионџије опет возе || Гашина снаја
|-
| 1985. || Коштана ТВ филм || Магда
|-
| 1988. || Тајна манастирске ракије || Пантовићева секретарица
|-
| 1989. || Сазвежђе белог дуда ТВ серија || Тетка Лела
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те▲
|-
| 1993. || Рај ТВ филм || /
|-
| 1995. || Крај династије Обреновић ТВ серија || Паулина Ђорђевић
|-
| 1995. || Трећа срећа || Сељанка
|}

Референце

Спољашње везе 
 

Рођени 1936.
Умрли 2009.
Српске глумице
Југословенски глумци
Глумци из Београда